Lindenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Lindenbauer (* 1947), österreichischer Bildhauer
 Christoph Lindenbauer (* 1960), österreichischer Kulturjournalist und Musiker
 Ernst Lindenbauer (1881–1961), Oberbereiter an der Spanischen Hofreitschule in Wien